Retschki () ist ein Name russischer Orte:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Retschki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk (bis 1950: Groß Pöppeln, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Retschki, untergegangener Ort im Rajon Nesterow (bis 1938: Alexkehmen, 1938–1946 Alexbrück, Kreis Stalluipönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 in der Oblast Moskau:
 Retschki (Moskau, Kolomna), Dorf im Rajon Kolomna
 Retschki (Moskau, Wolokolamsk), Dorf im Rajon Wolokolamsk

siehe auch
Ritschky